Lavanchy ist der Familienname folgender Personen:

 François-Henri Lavanchy (1848–1922), Schweizer Unternehmer und Filmpionier
 Henri-Ferdinand Lavanchy (1926–2012), Schweizer Unternehmer
 Marisa Lavanchy (* 1990), Schweizer Sprinterin
 Nicole Strahm-Lavanchy (* 1961), Schweizer Politikerin (LDP)
 Numa Lavanchy (* 1993), Schweizer Fußballspieler
 Pascal Lavanchy (* 1968), französischer Eiskunstläufer
 Pierre Lavanchy (* 1982), Schweizer Sprinter